Флаг муниципального образования «Молоко́вский район» Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, являющийся символом статуса и самоуправления района.

Флаг утверждён 17 апреля 2002 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1032.

Описание 
Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, на котором воспроизведены поля и фигуры герба района в красном, белом, зелёном и жёлтом цветах.

Описание герба гласит: «Щит дважды волнисто пересечён; в червлёном поле три равноконечных серебряных креста; в серебряном поле зелёный волнистый пояс; в зелёном поле три золотых безанта».

Символика 
Белый цвет (серебро) — символ чистоты и красоты.

Красный цвет символизирует мудрость и доблесть жителей.

Три креста — религиозный символ, ибо Молоково было вотчиной Троице-Сергиева монастыря. Кроме того — крест — символ не только религиозный, но и победительный, это символ храбрости и победы.

Зелёный цвет — символ единения природы и земли, лесных и полевых богатств района.

Три золотых круга — символ богатства прошлого, настоящего и будущего (золотой цвет также символ богатства и щедрости).

Две волнообразные полосы белого цвета, разделённые зелёным полем, символизируют водное пространство района — две самые крупные реки района Мологу и Мелечу.

Примечания